Cornovii (također u oblicima Cornobii, Cornavii, Cornabii) mogu biti:
Cornovii (kornski)
Cornovii (Midlands)
Cornovii (Caithness)